Irlmühle ist der Name folgender Orte in Bayern:

 Irlmühle (Hohenthann), Ortsteil von Hohenthann, Landkreis Landshut
 Irlmühle (Lam), Ortsteil von Lam, Landkreis Cham
 Irlmühle (Neukirchen), Ortsteil von Neukirchen (Niederbayern), Landkreis Straubing-Bogen
 Irlmühle (Ruderting), Ortsteil von Ruderting, Landkreis Passau
 Irlmühle (Wolnzach), Ortsteil von Wolnzach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm

Siehe auch:
 Irlmühl